Esmeraldas kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Esmeraldas (kommun), Minas Gerais, 
 Esmeraldas (ort), Minas Gerais,

Ecuador 

 Esmeraldas (provins), 
 Cantón Esmeraldas – en kanton i provinsen Esmeraldas
 Esmeraldas (kommun i Ecuador), 
 Esmeraldas, Ecuador, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar